Doskonała (dosk.) – najwyższa ocena przyznawana podczas Wystaw Psów Rasowych. Ocenę doskonałą może otrzymać pies, który jest bliski ideałowi wzorca rasy. Aby otrzymać ocenę doskonałą pies musi być w doskonałej kondycji, wykazywać harmonię oraz klasę w ruchu i postawie, a także psychice. Pies otrzyma ocenę doskonałą, jeżeli jego zalety będą znacznie ważniejsze niż drobne wady, ważne są również cechy charakterystyczne dla płci psa.

Psy, które otrzymają ocenę doskonałą i zajmą lokaty od pierwszej do trzeciej otrzymają medale lub rozety (w odpowiednich kolorach złoty, srebrny i brązowy).

Wystawy psów